Muhammet Irfan Cintimar, född 16 juli 1997 är en turkisk backhoppare som tävlar i världscupen i backhoppning, backhoppningens högsta nivå. FIS - Muhammet Irfan Cintimar

Källor 

Män
Födda 1997
Levande personer
turkiska backhoppare
Turkiska idrottare under 2000-talet